Carterius est le nom de plusieurs saints. 

 Carterius ou Chartier. Prêtre missionnaire et ermite qui aurait vécu à la fin du . Il a donné son nom au village de Saint-Chartier dans l'Indre. Ce nom figure dans le martyrologe d'Usuard et dans le document Hagiologe du Père Philippe Labbe, à la date du  février : « Bituricas vico Lucaniaco sancti Carterii presbyteri et confessoris », sous-entendu : « natalis » ou « deposito ». Fête :  février. 

 Carterius, martyr brûlé en 315 avec Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et cinq autres compagnons à Sébaste (maintenant Sivas). Ils étaient soldats dans l'armée de l'empereur Licinius. Fête : le . Ne pas confondre avec les quarante martyrs de Sébaste qui, eux, sont morts gelés.

 Carterius de Césarée. Prêtre martyr de Césarée en Cappadoce, mort en 304. Il a souffert dans la persécution de Dioclétien. Fête : le .

Liens internes 
 
 Liste des saints

Notes et références

Liens externes 
 Carterius fêté le 2 novembre
 Carterius fêté le 8 janvier

Voir aussi 
  (Ce livre hommage a été publié et tiré à 400 exemplaires à l'occasion des cérémonies organisées à Verneuil, le , à la mémoire de Gabriel Nigond et en l'honneur de Fernand Maillaud et de l'Abbé Jacob.)

. Notamment page 38.

. Notamment page 267.

Toponymie